Fußball-Bundesliga 1995/1996 vanns av Borussia Dortmund före Bayern München och Schalke 04. 

Tysk fotboll övergick denna säsong till det tre-poängsystem för seger som var vanligt i andra länder i Europa. 

Regerande mästaren Borussia Dortmund tog sin andra titel i rad då man redan inför slutomgången hade skaffat sig ett ointagligt försprång.

Tabell

Källor

Noter 

1995 i Tyskland
1996 i Tyskland
Fotbollssäsongen 1995/1996
1995/1996